

Ecologia
Produttore – organismo autotrofo, come una pianta, o un batterio chemioautotrofo che produce sostanza organica, in contrapposizione al consumatore, dove un organismo eterotrofo consuma sostanza organica da altri prodotta

Economia
 Produttore – persona o azienda che produce beni di consumo, controparte economica del consumatore
 Impresario o agente che si occupa della produzione di un film, di un'opera musicale o artistica in genere:
Produttore cinematografico
Produttore discografico e produttore artistico
DJ produttore
Produttore radiofonico
Produttore televisivo
Produttore teatrale
Produttore di videogiochi
Produttore nel wrestling

Altri progetti